Maria Bakunin o Marussia Bakunin (Krasnoyarsk, Rússia, 1873 - Nàpols, 1960), química, biòloga i farmacèutica establerta a Itàlia
 Mikhaïl Bakunin (Priamúkhino, Rússia - 1876, Berna, Suïssa), filòsof anarquista rus